Skok o tyczce kobiet to jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie na Stadionie Narodowym. 

Rozgrywki rozpoczęły się 16 sierpnia o godzinie 10:10 czasu miejscowego. Wtedy to rozegrano rundę kwalifikacyjną zawodów. Decydująca faza, która wyłoniła mistrzynię olimpijską odbyła się 18 sierpnia. 

Wymagane minimum A do awansu na igrzyska olimpijskie wynosiło 4,45 m, natomiast minimum B - 4,30 m.

Złoty medal zdobyła Rosjanka Jelena Isinbajewa, która skacząc 5,05 m pobiła rekord świata.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord olimpijski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 8 sierpnia 2008 roku.

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna 
Awans do rundy finałowej uzyskało 12 najlepszych zawodniczek, minimum kwalifikacyjne wynosiło 4,60 m, jednak już zaliczenie wysokości o 10 cm niższej gwarantowało awans do konkursu finałowego.

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa 
Godzina rozpoczęcia: 19:20 (UTC+8)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Igrzysk
 
 
 
 IAAF.org
 runda kwalifikacyjna
 
 iTVP.pl
 Kolejny rekord Carycy
 Formalność dla carycy
 Awans do finału Moniki Pyrek
 Pewny skok Rogowskiej
 Monika Pyrek: ale gorąco
 
 Monika Pyrek w urodziny

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008